Gongylus può riferirsi a:
Gongylus (Empusidae), genere di mantidi della famiglia Empusidae
Gongylus (Scincidae), genere di lucertole della famiglia Scincidae